Struktur kan syfta på:

 Struktur (filosofi)
 Struktur (matematik)
 Struktur – som studeras i modellteori, se Modell (logik)
 Struktur (yta)
 Strukturomvandling – en förändring i samhällsekonomins sammansättning

Se även 
 Musikaliska grundelement